Blackwell kan syfta på:

 Blackwell's, brittisk bokhandelskedja.

Geografi

Storbritannien 

 Blackwell, Bolsover, ort i Derbyshire, England, 
 Blackwell, Cumbria, ort nära Carlisle, England,  
 Blackwell, Durham, ort i Darlington, Durham, England,      
 Blackwell, Worcestershire, ort i Worcestershire, England,    
 Blackwell in the Peak,ort i Derbyshire, England,

USA 

 Blackwell (ort i USA, Oklahoma), Kay County, 
 Blackwell (ort i USA, Texas), Nolan County,

Personer 
 Alexander Blackwell (cirka 1700–1747), skotsk läkare och författare delvis verksam i Sverige.
 Antoinette Brown Blackwell (1825–1921), amerikansk präst.
 Colin Blackwell (1993–), amerikansk ishockeyspelare.
 Elizabeth Blackwell (1821–1910), brittisk-amerikansk läkare och filantrop.
 George Blackwell (1545–1613), engelsk präst. 
 Kevin Blackwell (1958–), engelsk professionell fotbollsspelare, tränare och manager. 
 Meredith Blackwell (1940–), amerikansk mykolog.
 Otis Blackwell (1932–2002), amerikansk kompositör, sångare och pianist.
 Robert Blackwell (1918–1985), amerikansk låtskrivare, musikproducent och arrangör.
 Scrapper Blackwell (1903–1962), amerikansk bluesgitarrist och sångare. 
 William Hoyle Blackwell (1939–), amerikansk botaniker.

Robotskapade USAförgreningar